Dominic Oertly (* 27. November 1990 in Zürich) ist ein promovierter Schweizer Jurist, Unternehmer und Autor. Die Schwerpunkte seines beruflichen Wirkens und der Forschung liegen auf Wirtschaft und Recht.

Werdegang 
Dominic Oertly schloss im Jahr 2009 das Literargymnasium der Kantonsschule Rämibühl in Zürich ab. Im Anschluss studierte er von 2009 bis 2014 an der Universität Zürich Rechtswissenschaft und erlangte den Master of Laws. Neben beruflichen Tätigkeiten an der Universität Zürich und am Center for Information Technology, Society, and Law (ITSL) gründete er 2016 sein erstes Unternehmen im E-Commerce-Sektor, welches er 2019 verkaufte. Im selben Jahr erschien seine mit Prädikat ausgezeichnete Dissertation im Schulthess Verlag, welche die Informationspflichten im E-Commerce behandelt. Darüber hinaus hat er als Autor zahlreiche Publikationen zu wirtschaftsrechtlichen Themen verfasst. Aus Leidenschaft hat er sich auch als Stimme für die Tiere erhoben und beim Global Animal Law GAL Verein von Antoine F. Goetschel mitgewirkt.

Publikationen 
 Zeit für einen globalen Tierschutz, in: Vereinte Nationen, Band 68, Nr. 1, Berlin 2020 (mit Sabine Brels, Antoine F. Goetschel).
 Die Informationspflichten des Unternehmers im E-Commerce - Eine rechtsvergleichende Analyse auf rechtstheoretischer und rechtstatsächlicher Grundlage, Schulthess Verlag, ITSL Band 5, Zürich 2019.
 Datenpolitik als Rechtsthema - Agenda für Open Government Data, Schulthess Verlag, ZIK Band 64, Zürich 2016 (mit Rolf H. Weber, Christian Laux).
 Die Information im Wandel des Informations- und Kommunikationsrechts, in: Mirina Grosz/Seraina Grünewald (Hrsg.), Recht und Wandel, Schulthess Verlag, Zürich 2016 (mit Lennart Chrobak).
 E-Commerce und Sharing Economy in der Europäischen Union, in: Jusletter IT, Zürich 2016 (mit Rolf H. Weber).
 "postfinane.ch" - Typosquatting am Scheideweg, in: sic! (Schulthess Verlag), Zürich 2015 (mit Rolf H. Weber).
 Datenschutzrechtliche Problemfelder von zivilen Drohneneinsätzen, in: Jusletter, Zürich 2015 (mit Rolf H. Weber).
 Aushöhlung des Datenschutzes durch De-Anonymisierung bei Big Data Analytics?, in: Jusletter Zürich 2015 (mit Rolf H. Weber).

Einzelnachweise 

Sachbuchautor
Jurist
Unternehmer (Schweiz)
Schweizer
Geboren 1990
Mann